Feniks V sp. z o.o. – przedsiębiorstwo przewozowe powstałe w 2009 r. na bazie PKS w Żarach i PKS w Gliwicach, zajmujące się transportem autobusowym i autokarowym, z siedzibą w Gliwicach i oddziałem w Żarach

Firma obsługuje stałe kursy na terenie 7 powiatów i 18 gmin. Dysponuje 3 dworcami autobusowymi: w Żarach, w Lubsku i w Gliwicach. Świadczy również usługi przewozów pracowniczych i wynajmów autobusów i autokarów.

Tabor 

(stan taboru na 19 kwietnia 2021)

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Oficjalna strona Feniks V
 Strona Feniks V w serwisie Phototrans

Transport w Żarach
Transport w Gliwicach
Transport w województwie lubuskim
Transport w województwie śląskim
Operatorzy publicznego transportu zbiorowego w województwie śląskim
Przedsiębiorstwa w Gliwicach
Przedsiębiorstwa w Żarach